En ornithologie, le nom vernaculaire Guit-guit est le nom normalisé (CINFO) de 5 espèces d'oiseaux de 2 genres voisins. Certains guit-guits sont aussi appelés Sucriers.

Liste alphabétique des espèces 
 Guit-guit à bec court (Cyanerpes nitidus)
 Guit-guit brillant (Cyanerpes lucidus)
 Guit-guit céruléen ou Guit-guit bleu (Cyanerpes caeruleus)
 Guit-guit émeraude (Chlorophanes spiza)
 Guit-guit saï (Cyanerpes cyaneus)

Nom d'oiseau ambigu